Der Rajon Semeniwka (ukrainisch /; russisch /) war eine 1926 gegründete Verwaltungseinheit innerhalb der Oblast Tschernihiw im Norden der Ukraine.

Der Rajon hatte eine Fläche von 1470 km² und eine Bevölkerung von etwa 18.000 Einwohnern, der Verwaltungssitz befand sich in der namensgebenden Stadt Semeniwka.

Das Gebiet kam erst am 16. Oktober 1925 offiziell zur Ukrainischen SSR, vorher war es ein Teil der Russischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik und lag hier im Ujesd Nowosybkow.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Nowhorod-Siwerskyj.

Geographie 
Der Rajon lag im Norden der Oblast Tschernihiw. Er grenzte im Nordwesten und Norden an Russland (Oblast Brjansk, Rajon Starodub und Rajon Klimowo), im Osten an den Rajon Nowhorod-Siwerskyj sowie im Süden und Südwesten an den Rajon Korjukiwka.

Durch das ehemalige Rajonsgebiet fließen die Snow sowie dessen Zuflüsse Rewna (Ревна) und Irwanez (Ірванець), dabei ergeben sich Höhenlagen zwischen 125 und 200 Metern, er ist im Osten, Süden und Westen stark bewaldet.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in eine Stadtratsgemeinde und 17 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Stadt
 67 Dörfer
 4 Siedlungen

Stadt

Dörfer und Siedlungen

Weblinks

Siehe auch

Einzelnachweise 

Semeniwka
Rajon Nowhorod-Siwerskyj
Aufgelöst 2020